

Patronyme 

 Camille Pagé (1844-1917), coutelier français ;
 Ilse Pagé (1939-2017), actrice allemande ;
 Jean Pagé (1946-2019), journaliste sportif québécois ;
 Lewis Pagé (1937-2007), sculpteur québécois;
 Lorraine Pagé (1947-), syndicaliste québécoise ;
 Lucie Pagé (1961-), journaliste et écrivaine québécoise ;
 Lucy Pagé (1957-), poète québécoise ;
 Michel Pagé (1949-2013), homme politique québécois ;
 Pierre Pagé (19?-), animateur de radio québécois ;
 Pierre Pagé (1948-), entraîneur de hockey sur glace québécois ;
 Suzanne Pagé (1941-), conservatrice et historienne de l’art française ;
 Sylvain Pagé (1961-), homme politique québécois.

Toponyme 
Pagé, un village de l'île d'Anjouan aux Comores
 La Maison Louis-Pagé, maison historique du Québec.